Наталья Петровна Савченко () — советская и российская актриса, народная артистка Российской Федерации (2020).

Биография 
Наталья Савченко родилась в Горьком (Нижний Новгород) в 1954 году. С детства мечтала стать актрисой, участвуя в кружках самодеятельности. В год её выпуска из школы не было набора на актёрское отделение Горьковского театрального училища, поэтому она поступила в юридический институт. Вскоре она всё же перевелась в театральное училище, по окончании которого в 1977 году получила приглашение от главного режиссёра театра имени Ленсовета Игоря Владимирова на работу в его коллектив. Проработав там два сезона уволилась и по семейным обстоятельствам переехала в Тулу, где в 1978 году была принята в труппу Тульского драматического театра. Помимо многочисленных ролей на театральной сцене, Савченко появилась в ряде телевизионных сериалов, среди которых «Громовы», «Завещание Ленина» и «Тихий Дон».

В мае 2013 году актриса была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В 2019 году была удостоена диплома Всероссийского театрального фестиваля «Старейшие театры России в Калуге» в номинации «Лучшая женская роль» за создание образа Эльзы в спектакле «Земля Эльзы». В 2020 году актрисе было присвоено звание Народный артист Российской Федерации. В декабре 2022 года Савченко приняла участие в региональном проекте «Культурный фронт 71», приводимом с использованием хештегов #ZаПрезидента #СвоихНеБросаем, являющихся символами российского вторжения на Украину.

Семья: муж Владимир (бизнесмен), сын Владимир (старший преподаватель правовой академии).

Творчество

Роли в театре 
 Игра теней (2000) — Клеопатра
 Быть или не быть (1998) — Анна
 Волки и овцы (1995) — Мурзавецкая
 А дождь себе льет, да льет… (1994) — Елизавета Английская
 Уроки музыки (1989) — Таиса Петровна
 Клуб нелюбимых, или Ромашка без лепестков (1986) — Олечка-девочка
 Трёхгрошовая опера (1981) — Полли Пичем
 Очень простая история любви (2004) — Лошадь Сестричка
 Тёмная история (2005)
 Доктор философии (2004) — Мара
 Корсиканка (2003) — Жозефина
 Тифлисские свадьбы (Ханума) (2006) — Ханума
 Ночь ошибок (2007) — миссис Хардкасл
 Униженные и оскорблённые (2007) — Бубнова Анна Трифоновна
 Неистовство любви (2007) — Эстер
 Обманщица (2008) — Мисс Петиктон
 Свои люди — сочтёмся! (2008) — Устинья Наумовна
 Чао! (2009) — Мадам Мартине
 Воскресение (2012) — Графиня
 Как боги (2014) — Алевтина Мак-Кенди
 За двумя зайцами (2015) — Секлита Пилиповна Лымариха
 Знойные мамочки (2016) — Черил Кейси
 Земля Эльзы (2018) — Эльза Александровна
 Бесприданница (2019) — Харита Игнатьевна Огудалова
 Прощальный смех (2020) — Милли
 Дядюшкин сон (2021) — Марья Александровна Москалёва
 Закат (2021) — Евдокия Потаповна Холоденко
 Объявляется убийство (2022) — Сесилия Тревор
 Толстова нет (2022) — Софья Андреевна Толстая

Фильмография 
 Громовы (2006) — директор школы
 Последняя исповедь (2006) — мать Громовой
 Завещание Ленина (2007) — соседка
 Черта (2014—2015) — хозяйка нумеров
 Воскресение (2014) — графиня
 Тихий Дон (2015) — Марья Лукинична
 Залиния (2019) — женщина в поле
 Праведник (2022) — Нехама
 Я иду искать (2022) — Маруся

Награды и звания 
 Заслуженная артистка Российской Федерации (2 мая 1996 года) — за заслуги в области искусства.
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (20 мая 2013 года) — за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
 Народная артистка Российской Федерации (30 марта 2020 года) — за большие заслуги в области искусства.

Примечания

Ссылки 
 Наталья Савченко на сайте ТАТД им. Горького

Деятели культуры Тулы
Персоналии:Тульский театр драмы
Народные артисты Российской Федерации